Ida Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymská (10. března 1804, Schauburg – 31. března 1828, Oldenburg) byla princeznou z vedlejší linie rodu Askánců a druhou manželkou pozdějšího oldenburského velkovévody Augusta.

Původ 
Narodila se z manželství anhaltsko-hoymského knížete Viktora II. s Amálií Nasavsko-Weilburskou. Měla tři starší sestry: Hermína se provdala za rakouského arcivévodu Josefa, Adéla za pozdějšího oldenburského velkovévodu Augusta a Ema za knížete Jiřího z Waldecku.

Život 
13. září 1820 zemřela po porodu její starší sestra Adéla, která darovala život dvěma dcerám. Princ August ale potřeboval dědice a proto 24. června 1825 v Schaumburku uzavřel druhý sňatek. Ida zemřela na následky porodu prvního syna.

Potomci 
 Petr II. (8. července 1827 – 13. června 1900), oldenburský velkovévoda, ⚭ 1852 Alžběta Sasko-Altenburská (26. března 1826 – 2. února 1896)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1804
Úmrtí v roce 1828
Askánci
Ženy
Narození 10. března
Úmrtí 31. března